Гълъбов (женската форма: Гълъбова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

Личности 
 Гълъбов
 Ангел Гълъбов (р. 1939) – български лекар вирусолог
 Антоний Гълъбов (р. 1964) – български социолог и политолог
 Димитър Гълъбов (18??–1908) – български революционер
 Живко Гълъбов (1908 – 1993) – български географ
 Иван Гълъбов (1918 – 1978) – български езиковед
 Константин Гълъбов (1892 – 1980) – български учен-филолог, писател и публицист
 Лазар Гълъбов (1879 – 1929) – български общественик, политик и революционер
 Никола Гълъбов (1882 – 1923) – български юрист
 Пламен Гълъбов (р. 1995) – български футболист
 Симеон Гълъбов (р. 1990) – български театрален актьор
 Стоян Гълъбов (1823 – 1893) – български учител и духовник
 Теодор Гълъбов (1870 – 1935) – български стенограф
 Христо Гълъбов (1898 – 1963) – гръцки партизанин

 Гълъбова
 Цветана Гълъбова (р. 1932) – българска актриса

Вижте също 
 Гълъбови, семейство птици
 Гълъбово (пояснение), няколко селища в България

Български фамилни имена